

Codes 
MH est un code, qui signifie :
 Îles Marshall,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-2,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .mh.
 Malaysia Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes.
 Honduras, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports.

Symbole 
MH est le symbole de :
 mégahenry, multiple du henry, unité de mesure d'inductance électrique.

mH est le symbole de :
 millihenry, sous-multiple couramment utilisé du henry, unité de mesure d'inductance électrique.

Abréviations 
MH est l'abréviation de :
 Monster Hunter, série de jeux vidéo nippone développée par Capcom.

 Machine Head, groupe américain de Nu Thrash Metal créé en 1992 à Oakland, en Californie.
 Mail Handling System, un logiciel de courrier électronique.
 Marble Hornets, une web série interactive (ARG) d'épouvante traitant du Slenderman.
 MH, un album de Marques Houston paru en 2003 sur lequel figure la chanson That Girl dont les paroles sont créditées à Ne-Yo.
 
 Mountyhall, jeu sur navigateur en tour par tour.

Code